Horvátország
Soline falu Bosiljevo községben, Károlyváros megyében
Soline falu Dobrinj községben, Tengermellék-Hegyvidék megyében
Soline falu Župa dubrovačka községben, Dubrovnik-Neretva megyében
Soline falu Mljet községben, Dubrovnik-Neretva megyében
Soline falu Sali községben, Zára megyében